Lew Lippy i Hardy Har-Har (ang. Lippy the Lion & Hardy Har Har) – serial animowany produkcji amerykańskiej z roku 1962-1963. Emitowany na kanale Boomerang w języku polskim.

Wersja polska 
Wersja polska: Polskie Nagrania
Wystąpili:
 Jacek Jarosz – Lippy
 Jan Kociniak – Hardy  
 Waldemar Andrykowski – Hardy 
 Jerzy Tkaczyk – Kapitan
 Witold Kałuski – reżyser filmowy
 Jacek Dzisiewicz – strażnik wytwórni filmowej
 Andrzej Bogusz – aktor przebrany za lwa
i inni

Wersja polska - nowy dubbing 
Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska
Reżyseria: Marek Klimczuk
Dźwięk i montaż:
 Sławomir Czwórnóg
 Janusz Tokarzewski
Wystąpili:
 Jarosław Boberek – Lippy
 Mirosław Wieprzewski – Hardy
 Andrzej Chudy
i inni

Fabuła 
Bohaterami są dwaj włóczędzy: Lew Lippy i czerwona hiena o imieniu Hardy. Lippy nosi podartą kamizelkę i różowy, nieco zniszczony kapelusz. Cechuje się wielkim optymizmem i pomysłowością na znalezienie miejsca na świecie dla siebie i przyjaciela. W tym celu, podróżują i próbują różnych zajęć. Hardy jest jego przeciwieństwem: Imię to znaczy „Odważny” parodiuje jego charakter. Ciężki przypadek depresji. Bardzo często mówi: „Oh me, oh my, oh dear.” Każde spodziewane wydarzenie przewiduje w najczarniejszy sposób, najmniejszą przeszkodę uznaje za nie do pokonania, posiada kamienną, wiecznie smutną twarz. A w razie nawet niewielkich kłopotów: „Wiedziałem, wiedziałem!” Jest wobec wszystkiego bierny i do niczego niezdolny, jeśli nie zostanie przymuszony przez Lippiego. Tylko zaraz po czołówce, gdy pojawia się tytuł konkretnego odcinka, uśmiecha się. To jedyny moment, kiedy ma inny wyraz twarzy.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1962
Seriale telewizyjne zakończone w 1963